

Скогейрі — місто, штат Нью-Йорк
 Скогейрі — селище, штат Нью-Йорк